Aldecoa, entitat de població del departament de Flores (Uruguai)
 Emilio Aldecoa Gómez (Bilbao, 1922 - Lloret de Mar, 1999), futbolista basc 
 Josefina Aldecoa